Кильмезское — муниципальные образования со статусом сельского поселения в Удмуртии в составе России:

 Кильмезское — в составе Селтинского района
 Кильмезское — в составе Сюмсинского района